Liquori – plurale di Liquore
 Alfonso Maria Liquori – chimico italiano
 Marty Liquori – atleta statunitense